4 miejscowości w Polsce: 

 Borucin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Osięciny 
 Borucin – wieś w woj. śląskim, w pow. raciborskim, w gminie Krzanowice 
 Borucin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Pleszew 
 Borucin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Kamień Pomorski